Wengert ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Wengert (1835–1896), katholischer Geistlicher, Redakteur und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Julius Wengert (1871–1924), deutscher Komponist und Liederdichter
 Nina Wengert (* 1984), deutsche Ruderin
 Paul Wengert (* 1952), deutscher Politiker (SPD), Alt-Oberbürgermeister von Augsburg

Wengert steht für:
 Weinberg (süddeutsches Synonym), für den Weinbau landwirtschaftlich genutzte Fläche

Siehe auch:
 Wingert